Ксаверий или Ксавер, а также Ксавье, Хавьер (, , ) — мужское имя в католической традиции. Происходит от прозвища католического святого Франциск Ксаверий, который родился в Замок Хавьер.

Известные носители имени (Ксаверий)
Франциск Ксаверий

Известные носители имени (Ксавер)
Франц Ксавер Саксонский

См. также 
Ксавье — французский вариант имени, этимология и аналоги в других языках.